Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e Jacco Eltingh che hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jonathan Stark 6-1, 4-6, 7-5.

Teste di serie

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (finale)

 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (primo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1993
ATP Tour 1993